Expositur bezeichnet:

 Politische Expositur, in Österreich ein formal selbständiger Bezirk
 Expositur (Kirche), im Kirchenwesen ein Seelsorgebezirk ohne eigene Vermögensverwaltung 
 Zweigniederlassung eines Unternehmens
 Expositur (Schule), ein ausgelagerter Teil einer Schule bzw. eine Zweitniederlassung